Arkel (dorp), dorp in de Zuid-Hollandse gemeente Molenlanden.
Station Arkel.
Arkel (kwartier), een kwartier van het historische markgraafschap Antwerpen, in het zuiden van de huidige provincie.
Arkel (stripreeks), een Belgische stripreeks geschreven door Stephen Desberg
Een andere naam voor erkertorentje, een gedeelte van vestingwerken
Land van Arkel, een streek en voormalige heerlijkheid rond het dorp Arkel in het vroegere graafschap Teisterbant
Van Arkel (geslacht), het oudadellijke geslacht